Gibbon (gibón en inglés) puede referirse a:
 Edward Gibbon, historiador.
 Gibbon (Minnesota), localidad estadounidense.
 Gibbon (Nebraska), localidad estadounidense.